Четвертый этап Кубка мира по биатлону 2015/2016, который прошёл в немецком городе Рупольдинг (пятница, 8 января — воскресенье, 10 января 2016 года).

Календарь

Призёры

Мужчины

Женщины

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 6 позиций.

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

4-й этап